Jean-François Séailles est un joueur de go français né en 1964.

Palmarès au go 
 Quadruple champion de France, en 1994, 1996, 2000, et 2006 (alors open); 
 Triple vice-champion de France, en 1991, 1995, et 1997;
  Tournoi de go de Paris :  en 1991 et 2004; meilleur européen en 1995 () et 2001 ().

Famille

Autres

En 2003 et 2005, au jeu Diplomatie, il participe à l’étape marseillaise du Tour de France de Diplomatie.

Il élève maintenant des moutons aux alentours de Sisteron.

Références

Joueur de go français
Joueur de Diplomatie
Naissance en 1964